Le terme 'Gauss peut faire référence à :

 Carl Friedrich Gauss (1777-1855), mathématicien, astronome et physicien allemand.
 Le gauss, une unité de mesure du champ magnétique, noté G.
 GAUSS, un langage de programmation pour les statistiques.
 Ladislao de Gauss (1901-1970), peintre italien d'origine hongroise.

Travaux de Carl Friedrich Gauss 

Carl Friedrich Gauss a donné son nom à différents travaux :

 Algorithme de Gauss-Newton
 Application de Gauss
 Approximation de Gauss
 Constante de Gauss
 Courbure de Gauss
 Élimination de Gauss-Jordan
 Entier de Gauss
 Équations de Gauss-Codazzi
 Équation de Maxwell-Gauss
 Fonction de Gauss
 Filtre de Gauss 
 Fonction gaussienne
 Intégrale de Gauss
 Loi de Gauss
 Méthode de Gauss-Jordan
 Méthode de Gauss-Seidel
 Méthodes de quadrature de Gauss
 Nombre premier de Gauss
 Opérateur de Gauss-Kuzmin-Wirsing
 Période de Gauss
 Processus de Gauss
 Rationnel de Gauss
 Réduction de Gauss
 Somme de Gauss
 Sphère de Gauss 
 Surface de Gauss 
 Théorème de Gauss (page d'homonymie)
 Formule de Gauss-Bonnet
 Lemme de Gauss (théorie des nombres)
 Lemme de Gauss (polynômes)
 Lemme de Gauss (géométrie riemannienne)
 Théorème de d'Alembert-Gauss
 Théorème de Gauss (électromagnétisme)
 Théorème de Gauss (gravitation)
 Théorème de Gauss-Lucas
 Théorème de Gauss-Markov
 Théorème de Gauss-Wantzel

Voir aussi la catégorie Carl Friedrich Gauss.

Autres 
 Le canon de Gauss est un type de canon magnétique. 
 L'expédition Gauss est la première expédition allemande en Antarctique (1901-1903).
 Le mont Gauss, ou Gaussberg est un volcan éteint d'Antarctique, découvert en 1902.
 La Gaußturm est une tour d'observation située en Allemagne.
 La presqu'île du Gauss est une presqu'île française située dans la Grande Terre.
 Le prix Carl-Friedrich-Gauss pour les mathématiques appliquées est une récompense en mathématiques donnée par l'Union mathématique internationale et par l'Union mathématique allemande.
 C'est aussi le nom donné à un cheval de Troie découvert par Kaspersky en , très similaire au ver Flame.
 Le Prix Carl-Friedrich-Gauss est une récompense mathématique récompensant 'les contributions remarquables débouchant sur des applications significatives en dehors du champ des mathématiques'.
 GAUSS Projet spatial de l'Europe et de la Chine de mission de retour d'échantillons de la planète naine Cérès.
 Gauss, un bateau allemand.